Станислав Павленко:
 Павленко, Станислав Иванович (род. 1933) — советский и российский учёный-строитель.
 Павленко, Станислав Трофимович (1935—2007) — советский инженер и учёный, конструктор.